Adrara ist Namensbestandteil folgender Gemeinden in Italien:
 Adrara San Martino
 Adrara San Rocco